

Biografie 
 Fabio Cavazzana – giocatore di biliardo italiano
 Gastone Cavazzana – giocatore di biliardo italiano
 Vincenzo Cavazzana – allenatore di pallacanestro ed ex cestista italiano

Geografia 
 Cavazzana - frazione del comune di Lusia